Manuel Doblado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Manuel Doblado, ort, Guanajuato, 
 Manuel Doblado (kommun i Mexiko), Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar